Llista dels 102 municipis del departament francès del Territori de Belfort (90).

Territori de Belfort